Creed Bratton (personage), gespeeld door Creed Bratton
Creed (band)
Creed (film)